Dola kan syfta på följande platser:

 För sprängtermen se Dola (sprängning)

Gabon 

 Dola (departement), Ngounié,

USA 

 Dola (ort), Ohio, Hardin County, 

Robotskapade USAförgreningar